Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juli 2003 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Allianz Suisse Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Taylor Dent, der seine Teilnahme kurzfristig zurückzog. Mit Robby Ginepri gewann zum vierten Mal in Folge ein Spieler seinen ersten ATP-Titel. Er gewann als an vier gesetzter Spieler im Finale gegen Jürgen Melzer, der erstmals überhaupt ein Finale erreichte.
Im Doppel zogen die US-Amerikaner Bob und Mike Bryan als Titelverteidiger ihre Teilnahme ebenfalls kurzfristig zurück. Neue Turniersieger wurden Jordan Kerr und David Macpherson. Es war ihr einziger gemeinsamer Titel. Kurioserweise war es der 16. und letzte Titel für Macpherson sowie der erste Titel für Kerr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)